Köfele ist der Name folgender Siedlungen:

 Köfele (Gemeinde Ainet), Einzelhof in der Fraktion Gwabl der Gemeinde Ainet, Bezirk Lienz, Tirol
 Köfele (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Einzelhof in der Fraktion Moos der Gemeinde St. Veit in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol